Triana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Triana, Zacatecas, ort, Ojocaliente, 
 Triana, Nuevo León, ort, Ciudad Apodaca,

USA 

 Triana, Alabama, ort, Madison County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar